Friedhof Kochendorf steht für:

 Alter Friedhof (Kochendorf)
 Jüdischer Friedhof Kochendorf
 KZ-Friedhof Kochendorf